Ramsland est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1953), auteur et professeur américain
 (né en 1993), joueur de football norvégien
Max Ramsland (1882-1918), homme politique provincial canadien de la Saskatchewan
 (1854-1930), homme politique américain du Minnesota
Sarah Ramsland (1882-1964), femme politique canadienne de la Saskatchewan

Homonymie de patronyme